Miejscowości w USA:
 Sturgeon Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
Gminy w USA:
 Sturgeon Lake (ang. Sturgeon Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine